11. etape af Tour de France 2022 var en 151,7 km lang  med 4036 højdemeter, som blev kørt den 13. juli 2022 med start i  og mål på . Etapen begyndte med den neutrale start kl. 12.15.

Den danske rytter Jonas Vingegaard () vandt etapen efter han kørte alene i mål, og havde et forspring på 59 sekunder til Nairo Quintana () på andenpladsen. Samtidig overtog Vingegaard den gule førertrøje, da løbets førende rytter, Tadej Pogačar (), tabte 2.51 minut til danskeren. Holdkammeraterne Michael Mørkøv og Fabio Jakobsen fra  var de to sidste ryttere som kom i mål, over 40 minutter efter Vingegaard.

Ruten 
Rytterne skulle op over tre stigninger, inden der var mål på Col du Granon, som var udenfor kategori. Efter 49,9 km begyndte kategori 2-stigningen Lacets de Montvernier, og efter 83,2 km begyndte opstigningen til Col du Télégraphe (kat. 1). En af Tour de France 2022 mest ikoniske stigninger kom efter 106,7 km, hvor rytterne skulle op af Col du Galibier (HC). Første rytter på toppen af Galibier var Warren Barguil, som blev vinder af Souvenir Henri Desgrange.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Oliver Naesen () – udgik på etapen på grund af sygdom.
  Mathieu van der Poel () – udgik på etapen.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

11